Э́ндрю Та́рбелл (; , Мандевилл, Луизиана, США) — американский футболист, вратарь.

Карьера

Молодёжная карьера 
В 2012—2015 годах Тарбелл обучался в  по специальности «Гражданское строительство» и играл за университетскую футбольную команду «Клемсон Тайгерс» в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Клубная карьера 
6 января 2016 года Тарбелл подписал контракт с MLS по программе . 14 января 2016 года на Супердрафте MLS он был выбран под общим восьмым номером клубом «Сан-Хосе Эртквейкс». Его профессиональный дебют состоялся 27 августа 2016 года в матче против «Коламбус Крю», в котором он заменил в концовке первого тайма основного вратаря Дэвида Бингема, получившего травму. Перед началом сезона 2017 в USL Тарбелл был отправлен в аренду в аффилированный клуб «Рино 1868». За невадский клуб дебютировал 25 марта 2017 года в матче первого тура сезона против «Ориндж Каунти». По ходу сезона 2017 Тарбелл выиграл конкуренцию за место основного голкипера «Эртквейкс» у Бингема. 31 октября 2017 года Тарбелл перенёс операцию по удалению грыжи передней брюшной стенки. С началом сезона 2019 Тарбелл потерял место в стартовом составе, основным вратарём стал Даниэль Вега.

19 февраля 2020 года Тарбелл был приобретён «Коламбус Крю» за $75 тыс. общих распределительных средств. За «Крю» дебютировал 21 июля 2020 года в матче третьего тура Турнира MLS is Back против «Атланты Юнайтед», в котором, совершив шесть сейвов, оставил свои ворота в неприкосновенности. По окончании сезона 2020 «Коламбус Крю» не продлил контракт с Тарбеллом.

23 декабря 2020 года Тарбелл подписал контракт с клубом-новичком MLS «Остин». Дебютировал за «Остин» 29 сентября 2021 года в матче против «Колорадо Рэпидз», пропустив три мяча. По окончании сезона 2022 «Остин» не стал продлевать контракт с Тарбеллом.

Международная карьера 
В августе 2015 года Тарбелл принимал участие в тренировочном лагере сборной США до 23 лет для футболистов-студентов.

Достижения 
 
  «Коламбус Крю»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2020

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Рино 1868»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Остин»